Pfarrkirche Matzleinsdorf steht für folgende Kirchengebäude in Österreich:

 Pfarrkirche Matzleinsdorf (Niederösterreich) in Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Alte Pfarrkirche Matzleinsdorf (Wien) in Matzleinsdorf, Wien-Margareten (1725–1965)
 Pfarrkirche St. Florian (Wien) in Matzleinsdorf, Wien-Margareten (seit 1963)